Башилов Михайло Сергійович — російський художник.
 Башилов Олександр Олександрович — генерал-майор, військовий діяч часів Наполеонівських війн.